Bockatjärn kan syfta på:
Bockatjärnen, Västergötland, sjö i Bollebygds kommun, 
Bockatjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (13,1 ha)

Se även
Bocktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn